UEFA Europa League 2018-2019 a fost cea de-a 48-a ediție a celei de-a doua competiții fotbalistice inter-cluburi ca valoare din Europa, și a 9-a ediție de la redenumirea ei din Cupa UEFA în UEFA Europa League.

Finala s-a jucat între Chelsea și Arsenal pe Stadionul Olimpic din Baku și a fost câștigată de Chelsea, fiind pentru a doua oară când a reușit să câștige Europa League.

Chelsea s-a calificat în Liga Campionilor 2018-19, și, de asemenea, a câștigat dreptul de a juca împotriva câștigătoarei Ligii Campionilor în Supercupa Europei 2019.

Distribuție

Vezi și 
Liga Campionilor 2018-2019

UEFA Europa League
2018 în fotbal
2019 în fotbal